I’m with You – album Red Hot Chili Peppers
 I’m with You – singel Avril Lavigne